Ерменехилдо Галеана има више значења:

 Ерменехилдо Галеана (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ерменехилдо Галеана (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ерменехилдо Галеана (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ерменехилдо Галеана (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ерменехилдо Галеана (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ерменехилдо Галеана (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ерменехилдо Галеана (Галеана), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ерменехилдо Галеана (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ерменехилдо Галеана (Пануко де Коронадо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ерменехилдо Галеана (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ерменехилдо Галеана (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Ерменехилдо Галеана (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ерменехилдо Галеана (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ерменехилдо Галеана, Чиверос (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ерменехилдо Галеана (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ерменехилдо Галеана (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ерменехилдо Галеана (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ерменехилдо Галеана (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ерменехилдо Галеана (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику